Herrarnas stafett i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 (4 × 10 km) hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 16 februari 2014. De två första sträckorna kördes i klassisk stil och de resterande två kördes i fristil.

Sverige lyckades försvara guldet från OS 2010. Ryssland kom tvåa och Frankrike trea.

Medaljörer

Deltagare
16 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i herrarnas stafettävling.

Resultat
16 nationer deltog i herrarnas stafett vid OS 2014. Ett lag, Japan, blev varvat och fick då inte fullfölja tävlingen. Sverige vann 27,3 sekunder före Ryssland och 31,9 sekunder före Frankrike.

Lukáš Bauer från Tjeckien hade bäst tid i klassisk stil, 9,6 sekunder snabbare än Iivo Niskanen från Finland som blev näst snabbast i klassisk stil. Aleksandr Legkov från Ryssland hade bäst tid i fristil, 20 sekunder snabbare än Robin Duvillard från Frankrike som blev näst snabbast i fristil.

Lars Nelson från Sverige var snabbast på första sträckan (klassisk stil), Lukáš Bauer var snabbast på andra sträckan (klassisk stil), Aleksandr Legkov var snabbast på tredje sträckan (fristil) och Marcus Hellner från Sverige var snabbast på fjärde sträckan (fri stil).

Tabellen visar resultat, tid och placering för samtliga åk, samt lagets tider och placeringar.

Referenser

Externa länkar 
FIS-Ski.com: Tävlingsprogram 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Herrarnas stafett